Ваиль Аль Гандуз (, , ) — ливийский шоссейный велогонщик.

Карьера 
В 2005 году выступил на Средиземноморских играх проходивших в Альмерии (Испания). В 2007 году принял участие на Чемпионате мира "В". В 2009 году занял третье место на чемпионате Ливии в групповой гонке.

За время своей карьеры принял участие в таких гонках как Тур Сенегала, Тур Марокко, Букль дю Котон, Гран-при города Туниса, Тур Ливии.

Достижения 
 2009
 3-й на Чемпионат Ливии — групповая гонка

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Ливии